Gendt ist der Name von

 Gendt (Niederlande), einem Ort in der niederländischen Gemeinde Lingewaard, Provinz Gelderland

Gendt ist der Familienname folgender Personen:

 Aimé De Gendt (* 1994), belgischer Radrennfahrer
 Dirk-Jan van Gendt (* 1974), niederländischer Volleyballspieler
 Thomas De Gendt (* 1986), belgischer Radrennfahrer